Ci sono più personaggi storici con il nome di Alberto I.
 Alberto I di Brandeburgo (ca. 1100-1170)
 Alberto I di Asburgo (1255-1308)
 Alberto I della Scala (↑ 1301)
 Alberto I di Prussia (1490-1568)
 Alberto I di Monaco (1848-1922)
 Alberto I del Belgio (1875-1934)